Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 229001–230000.

229001–229100

229101–229200

229201–229300

229301–229400

229401–229500

229501–229600

229601–229700

229701–229800

229801–229900

229901–230000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (225001)-(230000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (229001-230000)